Морсхед (также Морсхэд; ) — английская фамилия.

Известные носители:

 Морсхед, Лесли Джеймс (1889—1959) — генерал-лейтенант австралийской армии, участник Первой и Второй мировых войн.
  (1849—1912) — английский классицист и учитель.
 Морсхед, Генри Трейс (1882—1931) — английский капитан и исследователь Тибета и Гималаев.
  (ок.1774-1831), британский армейский офицер.
  — британский режиссёр и продюсер.
  — баронетский титул в Великобритании.

Примечания